Washington může být:

příjmení
 Anthony Washington (* 1966) – americký atlet (diskař)
 Augustus Washington (1820–1875) – afroamerický fotograf a daguerrotypista
 Booker T. Washington (1856–1915) – politik, pedagog a spisovatel, vůdce černochů v USA
 Denzel Washington (* 1954) – americký herec
 Dinah Washington (1924–1963) – americká zpěvačka
 George Washington (1732–1799) – americký státník, první prezident USA
 Grover Washington, Jr. (1943–1999) – jazz-funk a soul-jazzový saxofonista
 Harriet A. Washingtonová (* 1951) – americká spisovatelka zdravotnické literatury
 Isaiah Washington (* 1963) – americký herec
 Kamasi Washington (* 1981) – americký jazzový saxofonista
 Kerry Washingtonová (* 1977) – americká herečka
 MaliVai Washington (* 1969) – americký tenista
 Martha Washingtonová (1731–1802) – manželka George Washingtona, první 1. dáma USA
 Peter Washington (* 1964) – americký jazzový kontrabasista
 Tyree Washington (* 1976) – americký atlet, sprinter

rodné nebo křestní jméno
 George Washington Carver
 Washington Irving
 Washington Luís